Названието Тимошка армия носят различни сръбски бойни формации, базирани в поречието на Тимок по време на войните на Сърбия с турци и българи през последната четвърт на XIX век, и по-късно през Балканските и Първата световна война.
 Първата Тимошка армия действа през Сръбско-турската война от 1876 година. След поражението при Велики Извор е слята с Моравската армия.
 За войната с България през есента на 1885 е образувана нова Тимошка армия, която обсажда Видин.
 През Междусъюзническата война (1913) така наречените Тимошки войски се бият с българите при Княжевац, Белоградчик и Видин.
 През 1915 Тимошката армия отбранява района на Зайчар от българските войски, които нахлуват в Сърбия съвместно с армиите на Австро-Унгария и Германия.